Генрих Цёге фон Мантейфель (, в России — Андрей Андреевич Цей) (умер в 1701 году) — генерал-поручик русской службы прибалтийского происхождения.

Биография 
Представитель прибалтийского дворянского рода, сын подполковника русской службы "Андрея Романовича Цея", погибшего при Конотопе (1659).

Участвовал в войне с Речью Посполитой, с 1666 года — подполковник, с конца 60-х годов — полковник рейтар.

Участвовал далее в подавлении восстания Степана Разина, в русско-турецкой войне 1672-81 годов и Крымских походах, с 1682/83 годов — генерал-майор, с 1688/89 года — генерал-поручик.

В 1695 году принял участие в Казыкерменском походе Б. П. Шереметева.

С 1697 года командовал солдатскими полками нового строя в Смоленске. В 1700 году вступил в конфликт с назначенным в Смоленск воеводой В. П. Шереметевым, отозван в Москву, где вскоре умер.

Семья 
Дочь Генриха Цеге фон Мантейфеля Маргарита в 1695 году вышла замуж за Джеймса Брюса.

Источники 
 А. А. Рогожин. Генрих Цёге фон Мантейфель: штрихи к биографии.
 Следственное дело в отношении генерал-поручика Андрея Цея 1700 г.
 Майор Цей со товарищи...

Генералы (Русское царство)